Siatkówka plażowa na Igrzyskach Frankofońskich 2009 – zawody plażowej piłki siatkowej, które zostały rozegrane podczas 6. Igrzysk Frankofońskich w stolicy Libanu – Bejrucie. Zawody w siatkówce plażowej były pokazowymi zawodami na tych igrzyskach - medale zostały rozdane, jednak nie wliczały się one do tabeli medalowej całych igrzysk. Zawody odbywały się w dniach 28 września – 4 października 2009 na plaży w mieście Byblos.

Turniej mężczyzn

Faza grupowa

Faza finałowa

Turniej kobiet

Faza grupowa

Faza finałowa

Tabela medalowa zawodów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  (strona zarchiwizowana), jeux2009.org, [dostęp 2022-03-14].
  (strona zarchiwizowana), jeux2009.org, [dostęp 2022-03-14].

Igrzyska Frankofońskie 2009
2009 w piłce siatkowej
Piłka siatkowa w Libanie
Rozgrywki międzynarodowe w piłce siatkowej